Liedje
 Peace and love (Maddog) (1974), een lied van de Volendamse band Maddog (B-kant van Kio)
 Peace and love (Neil Young) (1995), een lied van Neil Young
 Peace and love (Fountains of Wayne) (2003), een lied van Fountains of Wayne
 Peace and love (Quasi) (2006), een lied van Quasi
Albums
 Peace and love (The Pogues) (1989), een muziekalbum van The Pogues
 Peace and love (Edison Chen) (2001), een muziekalbum van Edison Chen
 Peace and love (DJ Tatana) (2004), een muziekalbum van DJ Tatana
 Peace and love (Juliana Hatfield) (2010), een muziekalbum van Juliana Hatfield
 Peace and Love (Swingin' Utters) (2018), een muziekalbum van Swingin' Utters
Overig
 Peace & Love (festival), een Zweeds muziekfestival

Zie ook 
 Love and peace (doorverwijspagina)
 Peace, Love, Death Metal (2004), een muziekalbum van Eagles of Death Metal